Le tournoi d'Atlanta 2011 se déroule du 18 au 24 juillet et se dispute sur dur.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2011
Atlanta
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en juillet 2011